

Geografia
 Sem – comune del dipartimento dell'Ariège (Francia)
 Sem – località, ex comune, ora appartenente al comune di Tønsberg (Norvegia)no (em-index.asp

Sigle
 Scanning Electron Microscope – microscopio elettronico a scansione
 Search engine marketing – ramo del web marketing che si applica ai motori di ricerca
 Società escursionisti milanesi – sezione milanese del Club Alpino Italiano
 Società Editrice Milanese – casa editrice italiana
 Société d'économie mixte – società anonima francese dove il capitale è maggioritariamente detenuto da uno o più soggetti pubblici (lo Stato, una Collectivité territoriale, o altri enti pubblici). 
 Super-Étendard modernisé – aereo da attacco al suolo imbarcato

Codici
 SEM – codice aeroportuale IATA di Craig Field di Selma, Alabama (Stati Uniti)
 sem – codice ISO 639-2 alpha-3 delle lingue semitiche
 SEM – codice ISO 3166-2:UG del distretto di Sembabule (Uganda)

Persone
 Sem – illustratore francese

Onomastica
 Sem – nome proprio di persona italiano maschile

Religione
 Sem – personaggio della Genesi, nella Bibbia, figlio di Noè

Altri progetti